Эрион Бакаре (; ) — английский актёр нигерийского происхождения. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Семейное дело» (2000—2001) и «Врачи» (2001—2005), а также фильмах «Восхождение Юпитер» (2015) и «Живое» (2017).

Биография 
Родился 1 июля 1971 года в Лондоне. Учился в драматическом центре в Лондоне. 

Актёрский дебют Эриона состоялся в 1997 году. Помимо кино и телевидения, он также играет в театре.

В 2017 году вышел фильм «Живое», в котором Эрион сыграл роль экзобиолога Хью Дерри.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Члены Королевской шекспировской компании